M44 peut faire référence à :
 Autoroute hongroise M44 reliant Nagykanizsa à la frontière roumaine ;
 M44, un amas ouvert riche situé dans le Cancer.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres